PCT je kratica in ima več pomenov:
 PCT, kratica za status osebe (prebolel, cepljen, testiran) med pandemijo koronavirusa v Sloveniji
 Prokalcitonin, peptid in predstopnja kalcitonina
 teorija paleolitske kontinuitete, avtohtonistična teorija o izvoru evropskih jezikov
 patentna kooperativna pogodba (angleško Patent Cooperation Treaty), mednarodna pogodba za zaščito patentov
 poliklorirani terfenil, industrijska kemikalija